De Officiële Belgische Postzegelcatalogus
 Officier van Bestuurlijke Politie; zie Veldwachter
 Onafhankelijke Burger Partij, een aangekondigde Nederlandse politieke partij van het Tweede Kamerlid Hero Brinkman
 Osaka Business Park, een stadsvernieuwingsproject en zakendistrict in Osaka in Japan